Maria Skłodowska-Curie (1867–1934) – polska uczona mieszkająca we Francji

Utwory literackie 
 Maria Curie – utwór biograficzny autorstwa Ewy Curie
 Maria Skłodowska-Curie – zbeletryzowana biografia pióra Heleny Bobińskiej

Filmy 
 Curie-Skłodowska (ang. Madame Curie) –  film w reżyserii Mervyna Leroya z 1943 r. 
 Maria Skłodowska-Curie – film z 1967 r.
 Marie Curie – miniserial telewizyjny w reżyserii z 1977 r.
 Maria Curie  – biograficzny miniserial telewizyjny z 1990 r.
 Maria Skłodowska-Curie – film biograficzny w reżyserii Bohdana Rączkowskiego z 2004 r.
 Maria Curie – film biograficzny w reżyserii Marie Noelle z 2016 r.

Inne:

 Madame Curie – opera z 2011 r.